Паоло Соррентіно (італ. Paolo Sorrentino; нар. 31 травня 1970, Неаполь, Італія) — італійський кінорежисер та сценарист.
 Фернандо Соррентіно (ісп. Fernando Sorrentino, 8 листопада 1942(19421108)) — аргентинський письменник.